Termenul „Amargosa” se poate referi la:

Amargosa (râu) în SUA
Amargosa (deșert)
Amargosa (vale)
Amargosa, oraș in Brazilia